.NET Compiler Platform, также известная под кодовым названием Roslyn, представляет собой набор компиляторов с открытым исходным кодом и API для анализа кода языков C# и Visual Basic (VB.NET) от Microsoft.

В частности, проект включает самостоятельные версии компиляторов C# и VB.NET — компиляторов, написанных на самих языках. Компиляторы доступны через традиционные программы командной строки, а также в виде API-интерфейсов, изначально доступных из кода .NET. Roslyn предоставляет модули для синтаксического (лексического) анализа кода, семантического анализа, динамической компиляции в CIL и эмиссии кода.

Компиляторы